Мировая лига водного поло среди женщин 2004 — 1-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с ???? по ????, а суперфинал с 23 по 27 июля в городе Лонг-Бич(США). Победителем турнира в первый раз стала сборная США.

Квалификационный турнир

Группа А

Группа В

Суперфинал

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Финалы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2004 год в водном поло